Cette page liste les sondages réalisés sur les intentions de vote pour la primaire citoyenne de 2017 en vue de l'élection présidentielle française de 2017.

Sondages sur la pertinence de la tenue de la primaire 
 L'hebdomadaire Marianne du  publie un sondage selon lequel 85 % des sympathisants de gauche voudraient une primaire.
 Le Journal du dimanche du  publie un sondage suggérant que 65 % des Français seraient favorables à l'organisation d'une primaire à gauche.

Premier tour

2016

2017

Second tour

Hamon - Valls

Hypothèses abandonnées 
Autres seconds tours envisagés rendus obsolètes après l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron sans passer par la primaire, puis le renoncement de François Hollande à se présenter, puis l'élimination d'Arnaud Montebourg au premier tour des primaires.

Montebourg - Valls

Montebourg - Hollande

Hollande - Hamon

Hollande - Macron

Valls - Macron

Montebourg - Macron

Notes et références 

Primaire
Primaire pour l'élection présidentielle française de 2017